Demó, historiador grec 
 Demó de Peània, orador grec